A-310 — многозначный термин:

 Airbus A310 — широкофюзеляжный средне- и дальнемагистральный пассажирский самолёт. 
  (до 2010 — ) — федеральная автомобильная дорога Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан (МАПП «Бугристое»).